ruivaco é o nome comum dado a diversas espécies de peixe:

 Rutilus macrolepidotus
 Achondrostoma oligolepis